Серге́й Анато́льевич Тимофе́ев () — советский, казахстанский и российский футболист, защитник, полузащитник, тренер. Мастер спорта СССР (1990). Чемпион России и Казахстана. Игрок сборной Казахстана (1997—2000) и главный тренер сборной Казахстана (2004—2005).

Карьера

Игровая 
В футбол начал играть в Павлодарской ДЮСШ-2. Первые тренеры — Ж. Х. Булекбаев и В. П. Ярышев. Состоял в ВЛКСМ На высшем уровне чемпионатов СССР, Украины, России и Казахстана выступал за «Кайрат», тернопольскую «Ниву», московское «Динамо», осетинскую «Аланию», павлодарский «Иртыш». C «Аланией» стал чемпионом России, а с «Иртышом» — дважды чемпионом Казахстана.

Тренерская 
В 2004 году в 39 лет закончил играть в Экибастузе и стал тренировать местную команду. В период 2004—2005 гг. был приглашён тренировать сборную Казахстана. Далее уехал в Россию и 10 лет тренировал там местные клубы от Ростова до Сахалина. В 2016 году по просьбе акима (губернатора) Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова вернулся в Казахстан поднимать новую команду «Алтай».

Достижения

Командные 
 «Динамо» Москва
 Серебряный призёр чемпионата России: 1994
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1992, 1993
 «Алания»
 Чемпион России: 1995
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996
 «Аксесс-Голден Грейн»/«Есиль-Богатырь»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2001
 «Иртыш»
 Чемпион Казахстана: 2002, 2003

Личные 
 Вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата России в 1993 году.
 Лучший левый защитник чемпионата Казахстана: 2000, 2002, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Тимофеев: Я — футбольный вандал

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Экибастузец»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры сборной Казахстана по футболу
Тренеры ФК «Экибастузец»
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Луховицы»
Тренеры ФК «Мостовик-Приморье»
Тренеры ФК «Сахалин»
Тренеры ФК «Алтай» (2017)